Бекаури — грузинская фамилия. Известные носители:
 Бекаури, Алексей Семёнович (1915—1990) — советский хозяйственный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бекаури, Владимир Иванович (1882—1938) — советский инженер-изобретатель.
 Бекаури, Лаша (2000) — грузинский дзюдоист.